Kalkyl kan syfta på:
Av latinska calculus, liten (kalk-)sten. Romarna använde sig nämligen av små stenar vid uträkningar, omröstningar med mera. 

 Kalkyl – en eller flera matematiska operationer för att lösa ett problem, se beräkning 
 Differentialkalkyl – område inom den matematiska analysen som behandlar derivator och differentialer
 Variationskalkyl – att bestämma det minsta värdet av en funktional, E(f), som beror av en funktion, f
 Infinitesimalkalkyl – den del av matematiken som behandlar gränsvärden, derivator och integraler, jämför engelska calculus
 Kalkyl – inom ekonomi, en uppskattning av intäkter och kostnader, se kalkylering
 Kalkylprogram – ett tillämpningsprogram som är konstruerat för att utföra matematiska beräkningar i tabeller
 Professor Kalkyl – en figur i Tintin

Se även 
 Kalkylator
 Matematisk analys